Canal de Jonction (dt. Verbindungskanal) ist der Name folgender Kanäle in Frankreich:

 Canal de Jonction (Aude), auch Canal de Narbonne, im Département Aude
 Canal de Jonction (Dunkerque) in Dunkerque
 Canal de jonction de Nancy, auch Embranchement de Nancy, im Département Meurthe-et-Moselle
 Canal de jonction du Cher à la Loire bei Tours